Mphahlele ist der Familienname folgender Personen:
 Ezekiel Mphahlele (1919–2008), südafrikanischer Autor und Literaturwissenschaftler
 Ramahlwe Mphahlele (* 1990), südafrikanischer Fußballspieler
 Ryan Mphahlele (* 1998), südafrikanischer Leichtathlet